Seeschlacht bei Kap Bon steht für:

 Seeschlacht bei Kap Bon (255 v. Chr.)
 Seeschlacht bei Kap Bon (468 n. Chr.)
 Seegefecht bei Kap Bon (1941)